
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 12001 bis 12500 

|}

12001

an:Lista d'asteroides (12001-13000)
ast:Llista d'asteroides (12001-13000)
ca:Llista d'asteroides (12001-13000)
cs:Seznam planetek 12001-12250
en:List of minor planets: 12001–13000
es:Anexo:Asteroides (12001)–(13000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۲۰۰۱ - ۱۳۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (12001-13000)
it:Lista di asteroidi (12001-13000)
ja:小惑星の一覧 (12001-13000)
la:Index Asteroidum 12001-13000
nn:Nummererte småplanetar/12001–13000
no:Liste over nummererte småplaneter: 12001–13000
pt:Anexo:Lista de asteroides (12001-13000)
ro:Lista planetelor minore: 12001–13000
sk:Zoznam planétok 12001 – 12250
sl:Seznam asteroidov (12001-12250)
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
zh:小行星列表/12001-13000